Die LA Tennis Open 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 27. Juli bis 2. August 2009 in Los Angeles stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Umag die ATP Studena Croatia Open sowie in Gstaad die Allianz Suisse Open Gstaad gespielt, die genau wie die LA Tennis Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Sieger des letzten Jahres im Einzel war Juan Martín del Potro, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Im Finale besiegte der Lokalmatador Sam Querrey den Qualifikanten Carsten Ball in drei Sätzen mit 6:4, 3:6 und 6:1. Für Querrey war es der erste Turniersieg im laufenden Jahr und der zweite ATP-Turniersieg seiner Karriere. Im Doppel waren Rohan Bopanna und Eric Butorac die Titelverteidiger, nur Butorac nahm erneut am Turnier teil und schied in der ersten Runde aus. Im diesjährigen Finale standen sich die Brüder Bob und Mike Bryan und das Deutsche Duo Benjamin Becker und Frank Moser gegenüber. Die Bryan-Brüder gewannen das Finale in zwei Sätzen mit 6:4, 7:62 und sicherten sich ihren fünften Sieg in Los Angeles, nachdem sie bereits in den Jahren 2001, 2004, 2006 und 2007 den Titel gewinnen konnten. Für die beiden ist es im laufenden Jahr bereits der fünfte Doppel-Titel und der 54. gemeinsame Titel insgesamt in ihrer Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 550.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 630500 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 25. bis 27. Juli 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 30 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 37 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Los Angeles